Macedonski:
 Alexandru Macedonski
 Alexandru D. Macedonski, general
 Dimitrie Macedonski

Vezi și 
 Despre Macedonski

Nume de familie slave
Familii românești